A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 10-én rendezték a Snowbasin síközpontban. Az aranyérmet az osztrák Fritz Strobl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon